Andrès Vazquez de Sola (né en 1927), dessinateur espagnol ;
 Yul Vazquez (né en 1965), acteur américain.
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique